Микаэль Самуэльссон (; 23 декабря 1976, Мариефред, Швеция) — профессиональный хоккеист, правый крайний нападающий. Завершил карьеру игрока после окончании сезона 2014/15.

Самуэльссон начал свою карьеру в шведской элитной серии в клубе «Сёдертелье», после чего играл в клубах «Вёстра Фрёлунда» и «Брюнес». В 1998 году был выбран на драфте НХЛ под общим 145-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». После непродолжительного периода выступления за «Сан-Хосе» выступал за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/2005 играл в швейцарском клубе «Женева-Серветт», затем в «Сёдертелье». После локаута вернулся в НХЛ и начал выступать за клуб «Детройт Ред Уингз», с которым завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2007/2008. Летом 2009 года Самуэльссон перешёл в клуб «Ванкувер Кэнакс», с которым подписал трёхлетний контракт на сумму 2,5 миллиона долларов в год. 22 октября 2011 года был обменян во «Флориду Пантерз». Летом 2012 года в качестве свободного агента подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз» на сумму 6 миллионов долларов (3 миллиона в год).

На международной арене в 2006 году завоевал две золотые медали в составе сборной Швеции: на Олимпиаде в Турине и на чемпионате мира в Риге. Самуэльссон также является членом "Тройного золотого клуба".

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли